Anglaise bezeichnet

 ein Kleidungsstück des 18. Jahrhunderts, siehe Robe à l’anglaise
 verschiedene historische Tänze, siehe Anglaise (Tanz)
 ein kalligrafisches Alphabet (auch Copperplate oder englische Schreibschrift genannt)
 eine Fahrradrahmenform, siehe Fahrradrahmen#Moderne Damenrahmen